Esistono diverse persone chiamate Michail Ivanov:

 Michail Matveevič Ivanov (1748-1823) – pittore russo
 Michail Michajlovič Ivanov (1849-1927) – compositore russo
 Michail Michajlovič Ivanov (1861-1935) – militare russo
 Michail Michajlovič Ivanov (1894-1942) – militare sovietico
 Michail Ivanovič Ivanov (1927) – scrittore sovietico
 Michail Ivanov (1930) – biologo russo
 Michail Ivanov (1945) – fisico russo
 Michail Ivanov (1958) – pallanuotista sovietico
 Michail Ivanov (1977) – sciatore russo
 Michail Ivanov (1983) – hockeista su ghiaccio russo